Oleksandr Pielieshenko, né le , est un haltérophile ukrainien.

Biographie

Palmarès

Championnats d'Europe d'haltérophilie 
 2017 à Split
  Médaille d'or en moins de 
 2016 à Førde
  Médaille d'or en moins de

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1994
Haltérophile ukrainien
Champion d'Europe d'haltérophilie
Haltérophile (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2016